Русла́н Петро́вич Князе́вич (родился 28 июня 1974 в городе Ивано-Франковске) — украинский политический деятель, юрист. Народный депутат Украины, с сентября 2011 года член партии «Фронт перемен».

Образование 
В 1996 году окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности юрист-международник, референт-переводчик английского языка. Является кандидатом юридических наук (2003; тема диссертации: «Конституционно-правовые основы выборов президента Украины: проблемы теории и практики»).

Карьера 
 В октябре 1996 — декабре 1997 — аспирант Института государства и права имени В.Корецкого Национальной академии наук Украины НАНУ.
 В октябре 1996 — декабре 1997, одновременно, помощник-консультант народного депутата Украины Михаила Рябца.
 В декабре 1997 — июле 2000 — помощник председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаила Рябца.
 В июле 2000 — июле 2002 — руководитель службы, первый помощник председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
 С июля 2002 был руководителем секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
 В феврале 2004 — июле 2006 — член Центральной избирательной комиссии. 24 ноября 2004 отказался подписать протокол заседания ЦИК о признании Виктора Януковича победителем второго тура президентских выборов 2004. После отставки членов ЦИК во время политического кризиса в стране вошел в новый состав ЦИК (с 8 декабря 2004). Заслуженный юрист Украины (2005).
 В 2006—2007 — народный депутат Верховной Рады Украины пятого созыва (от блока «Наша Украина»; № 9 в его избирательном списке), секретарь Комитета по вопросам правовой политики, член фракции «Наша Украина».
 На внеочередных парламентских выборах на Украине осенью 2007 года он вошел в «первую десятку» избирательного списка (снова № 9) избирательного списка «мегаблока» сторонников Президента Украины Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная Самооборона».
 В сентябре 2011 года вступил в партию «Фронт перемен».
 С 12 декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» (№ 37 в списке). Секретарь Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
 С 27 ноября 2014 года — народный депутат Украины VIII созыва от Блока Порошенко (№ 12 в списке).
 С 17 июня 2014 до 15 января 2015 года — Представитель Президента в Верховной Раде Украины.
 1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Руслана Князевича.
 15 февраля 2019 назначен руководителем юридического обеспечения избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
 Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии «Европейская солидарность» (21 место в партийном списке).

Семья 
Руслан Князевич женат на Дарье Павленко, сестре бывшего министра семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко. Князевичи воспитывают сына и дочь.

Награды, государственные ранги 
Государственный служащий 2-го ранга (август 2002), 1-го рангу (апрель 2004). Заслуженный юрист Украины (август 2005). Награждён медалью «За труд и победу» (ноябрь 2002).

Примечания

Ссылки 
 Интервью

Юристы Украины
Члены Центральной избирательной комиссии Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены «Батькивщины»
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Заслуженные юристы Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва